Mathilde Goffart (1998-), actrice belge.
 Pierre Goffart (1928-2008), footballeur français.
 Vincent Goffart (1942-), journaliste et homme de lettres belge et un militant wallon.
  (1934-), historien américain.
Patronyme wallon